EnBW Energie Baden-Württemberg AG — германский энергетический концерн, один из крупнейших производителей электроэнергии и собственников электрических сетей страны. Активен главным образом в федеральной земле Баден-Вюртемберг, штаб-квартира расположена в городе Карлсруэ. EnBW является оператором атомных электростанций в Неккарвестхайме и Филиппсбурге.

EnBW является именным и главным спонсором клуба волейбольной бундеслиги EnBW TV Rottenburg и клуба баскетбольной бундеслиги Beko EnBW в Людвигсбурге.

Структура EnBW 
Основными компаниями, на которые делится EnBW, являются:
 EnBW Akademie GmbH
 EnBW Energy Solutions GmbH
 EnBW Holding
 EnBW Kernkraft GmbH (EnKK)
 EnBW Kraftwerke AG
 EnBW Operations GmbH
 EnBW Systeme Infrastruktur Support GmbH
 EnBW Trading GmbH
 EnBW Vertrieb GmbH
 EnBW Gesellschaft für anlagentechnische Dienste und kaufmännische Leistungen mbH
 EnAlpin AG (Visp/Schweiz)
 Gasversorgung Süddeutschland GmbH
 NaturEnergie AG
 Netze BW GmbH
 RBS wave GmbH
 TransnetBW GmbH
 Yello Strom GmbH

Ссылки 
 Официальный сайт  

Акционерные общества Германии
Энергетические компании Германии